De Montenegrijnse voetbalbeker 2008–2009 (Montenegrijns: Kupa Crne Gore 2008–2009) was de derde editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Montenegro na de ontmanteling van Servië en Montenegro. Aan het toernooi deden dertig clubteams mee. De finale werd gespeeld op 13 mei 2009 in het Stadion Pod Goricom in de hoofdstad Podgorica, waar OFK Petrovac in de eindstrijd met 1-0 won van FK Lovćen Cetinje door een treffer in de verlenging van Luka Rotković. In tegenstelling tot de kwart- en de halve finales werd de finale beslist in één wedstrijd.

Schema

Zie ook
 Prva Crnogorska Liga 2008/09

2009
Bekervoetbal 2008/09